Parrish peut désigner :

Patronyme 

 Bernie Parrish (1936-2019), joueur de football américain ;
 Chris Parrish (né en 1979), champion du monde américain de ski nautique ;
 Elizabeth Parrish (1925-2022), actrice américaine ;
 Jerry Wayne Parrish (1944-1998), déserteur de l'armée américaine installé en Corée du Nord ;
 Gigi Parrish (1912-2006), actrice américaine ;
 Hunter Parrish (né en 1987), acteur américain ;
 Janel Parrish (née en 1988), actrice américaine ;
 Leslie Parrish (née en 1935), actrice américaine ;
 Mark Parrish (né en 1977), joueur américain de hockey sur glace ;
 Maxfield Parrish (1870-1966), peintre et illustrateur américain ;
 Robert Parrish (1916-1995), réalisateur et producteur américain.
 Stephen Parrish (1846-1938), peintre-graveur américain, père de Maxfield Parrish.

Pseudonyme 
 Frank Parrish, auteur britannique de roman policier.
 P. J. Parrish,  femme de lettres américaine, auteure de roman policier.

Toponyme 
 Parrish, ville de l'Alabama ;
 Parrish, localité de Floride ;
 Parrish, localité du Wisconsin.

Voir aussi 
 Robert Parish, basketteur américain
  (La Soif de la jeunesse) un film américain de Delmer Daves, sorti en 1961.